USS Yarnall je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Yarnall (DD-143) 
 USS Yarnall (DD-541)

Yarnall